Skogsliljor (Cephalanthera) är ett släkte av orkidéer som beskrevs av Louis Claude Marie Richard. Skogsliljor ingår i familjen orkidéer. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Orkidéer